Симонов Николай Алексеевич (, ) — российский автогонщик.

Начал заниматься картингом в 1996 году. В 17 лет выполнил нормативы мастера спорта. Выпускник ИМЭИ 2008 года. С 2007 года занимается окинава-тэ в школе Синдо Рю.

Гоночная карьера

Ссылки 
 Профиль на avtogonki.net
 Николай Симонов на сайте Lukoil Racing team
 Интервью Николая в рубрике «Особое мнение» на сайте Russia Honda Civic Cup
 Николай Симонов в базе данных российских пилотов midland-russia.ru
 Фотографии Николая на Kartingprofi.ru
 Николай на сайте Формула Русь
 Состав традиционной Гонки звезд на приз журнала «За Рулем»

Автогонщики России